Yamakami bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Yamakami (Han)

Yamakami ist der Familienname folgender Personen:
 Itarō Yamakami (1903–1945), japanischer Drehbuchautor und Filmregisseur